Skataholmarna kan syfta på följande platser:

Finland 

 Skataholmarna, Raseborg, Nyland, 
 Skataholmarna, Kyrkslätt, Nyland,

Se även
Skataholmen

Robotskapade Finlandförgreningar